Waldau ist der Name von Orten in Ostpreußen:
 Waldau, Kreis Gerdauen, seit 1945: Przylasek (Srokowo), untergegangener Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldau, Kreis Königsberg/Samland, seit 1946: Nisowje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland